Paljasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paljasjärvi, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (4,96 ha)
Paljasjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Paljasjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (1,46 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn